Золотой ключик (фильм, 1939) — фильм 1939 года Александра Птушко
 Золотой ключик (фильм, 2008) — фильм 2008 года Зиновия Ройзмана